Санта-Вітторія (, «свята Вікторія») — власна назва.

 Санта-Вітторія-д'Альба — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Санта-Вітторія-ін-Матенано — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Фермо

Див. також 

 Санта-Віторія
 Вітторія (значення)